Савостьяново — название нескольких населённых пунктов:
 Савостьяново — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Савостьяново — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Савостьяново — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Савостьяново — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.